Reis da Armênia

 Tigranes Orôntida 
  
 Tigranes, o Grande  — também chamado Tigranes II
  
  
  
  ()
  

 Outros

  — nobre armênio do 
 Tigranes (general de Cosroes II) — general sassânida do 

Desambiguações de antropônimos